

Codici 
 ESH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shoreham By Sea (Regno Unito)
 esh – codice ISO 639-3 della lingua eshtehardi

Altro 
 Esh (Ʃ) – lettera dell'alfabeto fonetico internazionale
 Esh – villaggio e parrocchia civile dell'Inghilterra, appartenente alla contea del Durham